Минулла́ Бадрутди́нович Бадрутди́нов (1901 — 29 сентября 1943) — Герой Советского Союза (), участник Гражданской и Великой Отечественной войн, в годы Великой Отечественной — стрелок 78-го гвардейского полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта, сержант.

Биография 
Родился в 1901 года в деревне Чургулды ныне Татышлинского района Башкирии. Татарин. Образование начальное. Член ВКП(б) с 1943 года. Участник гражданской войны. До 1930 года занимался земледелием в своем хозяйстве в деревне Чургулды. В 1930—1941 годы — работал в колхозе «Спартак» Татышлинского района.

В Красную армию призван осенью 1941 года Татышлинским райвоенкоматом. На фронте Великой Отечественной войны с декабря 1941 года.

Сержант М. Б. Бадрутдинов совершил подвиг 29 сентября 1943 года при форсировании реки Днепр севернее села Войсковое Днепропетровской области, действуя в составе отряда по захвату плацдарма. В момент форсирования и захвата плацдарма, под ураганным артиллерийско-миномётным и пулемётным огнём противника, отряд, в котором находился Бадрутдинов, переправившись на противоположный берег, преодолевая упорное сопротивление и эскарпы, ворвался в траншеи, уничтожая живую силу и технику. Захватив высоту 130,3, отряд закрепился. Утром противник, пытаясь вытеснить с захваченных рубежей советских бойцов, предпринял пять яростных атак при поддержке танков и самоходных пушек. Гвардейцы отразили все атаки врага, разгромив до двух батальонов пехоты и уничтожив четыре танка, не отступили ни шагу назад. Во время захвата третьей линии траншей Бадрутдинов первым поднялся в атаку, увлекая за собой остальных, и в завязавшейся рукопашной схватке лично заколол трёх солдат противника. В этом бою погиб.

Звание Героя Советского Союза Минулле Бадрутдиновичу Бадрутдинову присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 марта 1944 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (19.03.1944)
 Орден Ленина (19.03.1944)
 Орден Красного Знамени

Память 
 Похоронен в селе Вовниги Днепропетровской области.
 Именем Героя названа Чургулдинская школа, во дворе которой установлен его бюст.
 В селе Верхние Татышлы его именем названа улица.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Универсальная энциклопедия «Башкортостан»: Бадрутдинов Минулла Бадрутдинович

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Гражданской войны в России (красные)
Похороненные в Солонянском районе
Участники битвы за Днепр
Члены ВКП(б)